Robert Johansson (Lillehammer, 1990. március 23. –) olimpiai bajnok norvég síugró.

Pályafutása 

Johansson 2005. szeptember 6-án vett részt első nemzetközi versenyén a FIS-Cup keretein belül, melyen első hétvégéjén a 19. helyen zárt. 2008-ban már a Continental Cup versenyein is részt vett, ahol szintén a legjobb 30-ban zárt első versenyén. Még ebben az évben részt vett a Vikersundban megrendezett sírepülő világkupa versenyen, ahol a selejtezőben a 45. helyen zárt. Az ezt követő években csak a Continental Cup és FIS Cup versenyein, valamint a junior vb-ken és norvég bajnokságokon indult, melyeken kevés sikeres versenye volt, de így is nyert egy bajnoki címet csapatban a norvég bajnokságban.

A 2013-14-es szezontól már a világkupában is elindult, ahol 2013 novemberében a debütáló versenyén a 13. helyen zárt, így rögtön megszerezte első világkupa pontjait. A szezon végéig még részt vett pár világkupa versenyen, melyeknek köszönhetően összesítésben 43 megszerzett pontjával a 61. helyen zárt. A következő szezonban csak 4, majd a 2015-16-os szezonban csak a vikersundi sírepülő világkupa versenyeken indult.

A 2016-17-es szezonban már állandó szereplője lett a világkupának és 2016 decemberében a norvég csapatba is bekerült, melynek tagjaként a negyedik helyen zárt. Klingenthalban. A következő év elején a négysáncverseny innsbrucki állomásán egyéniben először sikerült a dobogón zárnia a világkupában, ahol honfitársa Daniel-André Tande mögött a második lett. 

2017 februárjában Johansson először vehetett részt északisí-világbajnokságon, melyet ebben az évben a finn Lahti-ban rendeztek. Legjobb eredményét a vb-n a normálsánc versenyen érte el, ahol a 16. lett. Márciusban a vikersundi sírepülő világkupa futamon Johanssonnak sikerült egy 252 méteres ugrást bemutatnia, amivel megdöntötte az addigi világrekordot. Rekordja nem sokáig élt, mivel hamarosan az osztrák Stefan Kraft 253,5 méteres ugrásával új világcsúcsot ugrott. Johansson így is sikeres hetet zárt Vikersunban, mivel megszerezte első győzelmét a norvégokkal a csapatversenyben.

A 2018-as sírepülő-vb-n először vehetett részt, melyen egyéniben a 9.helyen zárt, majd a csapatversenyben megszerezte a világbajnoki címet társaival. A 2018-as téli olimpián a normál és nagysáncon egyaránt harmadik lett, majd a csapatversenyben olimpiai bajnoki címet sikerült nyernie. Három érmével a legsikeresebb síugró lett a 2018-as olimpián. Az olimpia után 2018 márciusában egyéniben is megszerezte első világkupa győzelmét a vikersundi sírepülősáncon, valamint összesítésben 840 ponttal az ötödik lett a világkupán, így összességében nagyon sikeres szezont zárt. 

A 2019-es északisí-vb-n Seefeldben a nagysáncon 8., normálsáncon 16., a csapatversenyben 5. lett, majd a vegyescsapat versenyben csapattársaival harmadikok lettek.

Eredményei

Olimpia

Világkupa győzelmek

Egyéni versenyen való indulások (109)

Jegyzetek

További információk 
 Profilja a FIS oldalán

Norvég síugrók
1990-ben született személyek
Élő személyek
Norvég olimpiai bajnokok
Norvég olimpiai bronzérmesek
Olimpiai bajnokok (2018)
Olimpiai bajnokok (síugrás)